Torre Sail (Haifa), edificio ubicado en Haifa.
 Torre Sail (Yeda), edificio ubicado en Yeda.